Il nome comune cernia indopacifica è impiegato per diverse specie della famiglia Serranidae
 cernia indopacifica (Epinephelus retouti)
 cernia indopacifica (Cephalopholis miniatus)
 cernia indopacifica (Epinephelus bleekeri)
 cernia indopacifica (Epinephelus chabaudi)
 cernia indopacifica (Epinephelus chlorostigma )
 cernia indopacifica (Epinephelus diacanthus)
 cernia indopacifica (Epinephelus fasciatus)
 cernia indopacifica (Epinephelus flavocoeruleus)
 cernia indopacifica (Epinephelus fuscoguttatus)
 cernia indopacifica (Epinephelus lanceolatus)
 cernia indopacifica (Epinephelus malabaricus)
 cernia indopacifica (Epinephelus polylepis)
 cernia indopacifica (Epinephelus tauvina)
 cernia indopacifica (Epinephelus undolosus)